Vich steht für:

 den altkatalanischen Namen der Stadt Vic in Katalonien, siehe Vic#Ortsname
 Vich VD, eine politische Gemeinde im Distrikt Nyon des Kantons Waadt in der Schweiz
 Vigo di Fassa (ladinisch Vich (de Fascia)), eine Gemeinde im Fassatal in der italienischen Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol 

Familienname:

 Carlos Vich, dreifacher peruanischer Tennismeister (1935, 1937, 1938)
 Damián Vích (* 1998), tschechischer Langstrecken- und Hindernisläufer
 Václav Vích (1898–1966), tschechoslowakischer Kameramann

VICH steht als Abkürzung für:

 International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products, das Ziel ist die Harmonisierung der Anforderungen an Arzneimittelzulassungen von Tierarzneimitteln

Siehe auch:
 Wich
 Fich
 Vigh